Гра́бовац — южнославянская фамилия и топоним.

Населённые пункты

Босния и Герцеговина 
 Грабовац (Велика-Кладуша)
 Грабовац (Челинац)

Венгрия 
 Грабовац (Венгрия)

Сербия 
 Грабовац (Звечан)
 Грабовац (Книч)
 Грабовац (Обреновац)
 Грабовац (Печ)
 Грабовац (Прокуплье)
 Грабовац (Свилайнац)
 Грабовац (Трстеник)

Хорватия 
 Грабовац (Раковица)
 Грабовац (Чеминац)
 Грабовац (Шестановац)
 Грабовац Бански
 Нови-Грабовац
 Стари-Грабовац

Монастыри 

 Грабовац — монастырь в Венгрии.
 Грабовац — монастырь в общине Обреновац (Сербия).

Люди 
 Грабовац, Мирко — хорватско-сингапурский футболист.
 Грабовац, Филипп — хорватский священник и писатель.